Еланская — топоним и фамилия, женская форма фамилии :

Фамилия 
 Еланская, Алла Ивановна (1926—2005) — советская и российская исследовательница коптского языка и литературы.
 Еланская, Екатерина Ильинична (1929—2013) — советская и российская актриса, режиссёр.
 Еланская, Клавдия Николаевна (1898—1972) — советская актриса.

Топоним

Россия 
 Еланская — станица в Шолоховском районе Ростовской области.
 Еланская — деревня в Вагайском районе Тюменской области.